Tanzenberg bezeichnet

 Tanzenberg (Gemeinde St. Veit an der Glan), Ortschaft der Gemeinde St. Veit an der Glan in Kärnten
 Katastralgemeinde Tanzenberg, Katastralgemeinde der Gemeinde St. Veit an der Glan, Kärnten
 Steuerbezirk Tanzenberg, ehemaliger Steuerbezirk in Kärnten
 Schloss Tanzenberg in Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Gymnasium Tanzenberg in Sankt Veit an der Glan, Kärnten, siehe Schloss Tanzenberg#Gymnasium
 Tanzenberg, Berg () in der Gemeinde St. Veit an der Glan, Kärnten

 Tanzenberg (Gemeinde Deutsch-Griffen), Ortschaft in der Gemeinde Deutsch-Griffen in Kärnten
 Burg Tanzenberg (auch: Weißenstein), im 13. Jahrhundert erwähnte Burg in der Gemeinde Deutsch-Griffen in Kärnten

 Tanzenberg (Fischbacher Alpen), Berg in den Fischbacher Alpen bei Kapfenberg (), er wird vom Tanzenbergtunnel unterquert